Балашо́в (Балашо́ва), реже Балашёв, Бала́шев — русская фамилия и топоним.

Балашов

А 
 
 Балашов, Анатолий Николаевич (1921—1985) — Герой Советского Союза.

Б 
 Балашов, Балаш Курбанмагомедович (род. 1954) — российский политический и общественный деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ 6-го созыва

В 
 
 
 Балашов, Виталий Юрьевич (род. 1991) — украинский футболист-нападающий.
 
 Балашов, Всеволод Вячеславович (1931—2011) — советский и российский физик.
 Балашов, Вячеслав Павлович (1917—1990) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.

Г 
 Балашов, Гавриил Кириллович (1915—1981) — советский тяжелоатлет и тренер.
 Балашов, Геннадий Викторович (род. 1961) — украинский предприниматель и политик.
 Балашов, Георгий Сергеевич (1914—1947) — Герой Советского Союза.

Д

Е

И 
 
 Балашов, Игорь Александрович (род. 1985) — украинский зоолог и эколог.

Л

М 
 Балашов, Михаил Ефимович (1903—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Н 
 Балашов, Никита Александрович (род. 1991) — российский баскетболист.

О

П

Р 
 Балашов, Роман Владимирович (род. 1977) — российский ватерполист.

С 
 
 Балашов, Семён Иванович (Странник, 1874—1925) — революционер, советский партийный деятель.

Ю



Топоним 
 Балашов — город в Саратовской области России.
 Балашов — военный аэродром около города Балашов.
 Балашов — локомотивное депо в городе Балашов.
 Балашов-1 — узловая железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в городе Балашове Саратовской области.
 Балашов-Пассажирский — узловая железнодорожная станция (ранее называлась Хопёр) Юго-Восточной железной дороги в городе Балашове Саратовской области.

См. также 
 Балашовы — дворянский род